Matterhorn peut désigner :

Toponyme 
Matterhorn désigne trois montagnes :

 le Cervin en Suisse, dont c'est le nom allemand ;
 le pic Matterhorn en Californie, qui a inspiré le nom de l'opération Matterhorn, des bombardements stratégiques du Japon par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le Matterhorn dans le Nevada, qui s'élève à  d'altitude.

Personnalité 
 Tony Matterhorn (1972-), DJ jamaïcain.

Montagnes russes 
 Matterhorn Bobsleds, un parcours de montagnes russes assises de Disneyland dont l'aspect reprend celui du Cervin.
 Matterhorn-Blitz, une Wild Mouse d'Europa-Park.

Livres 
 The Spirit of the Matterhorn, publié par John Douglas (marquis de Queensberry)  marquis de Queensberry, en 1881
 Matterhorn est un livre écrit par Joseph Peyré en 1939

Jeu vidéo 
 Matterhorn Screamer!, jeu sorti en 1988.